Kiowa County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten

 Kiowa County (Colorado)
 Kiowa County (Kansas)
 Kiowa County (Oklahoma)